B8 bzw. B 8 steht für:

 die Bundesstraße 8 in Deutschland
 die Angerner Straße in Österreich
 B8 (Kenia), Fernstraße in Kenia
 B8 (Zypern), Hauptstraße in Zypern
 die Baureihe Audi A4 B8 des Audi A4
 die Baureihe VW Passat B8 des Volkswagen Passat
 Bellier B8, ein Leichtfahrzeug
 die Nationalstraße B8 in Namibia
 ein genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 Besoldungsgruppe für Beamte und Soldaten in Deutschland, siehe Besoldungsordnung B #Besoldungsgruppe B 8
 den Großversuch B8 zum Bau eines Kernreaktors; siehe Forschungsreaktor Haigerloch
 eine Baureihe manueller Stereoautografen von Wild-Heerbrugg
 b8 (Spamfilter), ein in PHP implementierter statistischer Spamfilter
 einen Stahlrohrrahmen-Hocker des Designers Marcel Breuer, Sitzfläche aus Eisengarn, ca. 1927
 das Segelflugzeug Akaflieg Berlin B8 

B-8 steht für:

 eine Pilotenbrille der US Army Air Forces

B8